Засада може бити:

 Засада (Билећа), насељено мјесто у општини Билећа, Република Српска, БиХ
 Засада (Бобово), заселак насеља Бобово, у општини Пљевља, Црна Гора
 Засада (Јаблонец на Ниси), (чеш. Zásada) варошица у округу Јаблонец на Ниси, Либеречки крај, Чешка Република